Star Academy (en géorgien ვარსკვლავების აკადემია) est une émission de télévision géorgienne de télé réalité musicale diffusée sur Rustavi-2 en 2008 et en 2009.

Il s'agit de l'adaptation géorgienne de Star Academy. 

Débutée le , la seconde saison est annulée à la suite de l'effondrement de l'immeuble de la Star Academy le  dans lequel deux membres de l'équipe technique trouvent la mort.

Notes et références 

Georgie
Musique contemporaine géorgienne